Joseph Lambert peut désigner :
 Joseph Lambert (1824-1873), aventurier français ;
 Joseph Lambert Eustace (1908-1996), gouverneur britannique ;
 Joseph Lambert (1984-), auteur américain de bande dessinée ;
 Joseph Lambert, personnalité politique d'Haïti.